Елена Бычкова:
 Бычкова, Елена Александровна (род. 1976) — российская писательница, фантаст.
 Бычкова, Елена Юлиановна (род. 1940) — советская и российская актриса.